Castejon kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castejón de Valdejasa (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Castejón (ort i Spanien, Navarra, Provincia de Navarra, lat 42,17, long -1,69), 
 Castejón (ort i Spanien, Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, lat 40,38, long -2,52), 
 Castejón (kommun i Spanien, Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, lat 40,41, long -2,54), 
 Castejón (kommun i Spanien, Navarra, Provincia de Navarra, lat 42,17, long -1,67), 

Robotskapade Spanienförgreningar